Het seizoen 2013/14 van de Scottish Premiership was het 1ste seizoen na de fusie van de Scottish Premier League en de Scottish Football League. Ook de naam van de First Division is veranderd naar de Scottish Championship. Aan de competitie deden 12 teams mee. De lijst van teams is op maximaal twee plekken anders dan het vorige seizoen. Het seizoen begon op 2 augustus 2013 en is geëindigd op 11 mei 2014.

Nieuw dit seizoen is dat de nummer 11 van de competitie in een Play-off tegen de nummer 2-4 uit de Scottish Championship.

Partick Thistle (kampioen) is gepromoveerd uit de First Division na het seizoen 2012/13, vorig seizoen is Dundee gedegradeerd uit het hoogste niveau. Heart of Midlothian zal het seizoen beginnen met 15 punten in de min.

Teams

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

*Heart of Midlothian FC is door de Schotse voetbalbond een straf opgelegd van −15 punten

Legenda

Statistieken  
Celtic keeper Fraser Forster heeft het record van Bobby Clark uit het seizoen 1970/1971 verbeterd. Forster hield de 0 1,256 minuten lang.

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zes of meer assists achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013/14 uit in de Scottish Premiership.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Celtic FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Celtic FC, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Neil Lennon voor de 45ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Schotland werden. De cijfers hebben betrekking op de reguliere competitie.

Zie ook
Scottish League Cup 2013/14
Schots voetbalelftal in 2013
Schots voetbalelftal in 2014

Schots voetbalseizoen
Competitievoetbal 2013/14